«Вышка» () — американский триллер о выживании 2022 года, снятый и написанный Скоттом Манном в соавторстве с Джеймсом Харрисом. В главных ролях Грэйс Кэролайн Карри, Вирджиния Гарднер, Мейсон Гудинг и Джеффри Дин Морган. Фильм рассказывает о двух девушках, Бекки и Хантер, которые взбираются на телевышку высотой целых 2000 футов (610 м) и оказываются на вершине без возможности спускаться, так как лестница обрушилась из-за аварийного состояния радиомачты.

«Вышка» был показан в кинотеатрах США 12 августа 2022 года компанией Lionsgate Films. Фильм имел высокие кассовые сборы, собрав 20,7 миллиона долларов по всему миру при бюджете в 3 миллиона долларов, и получил в целом положительные отзывы критиков, которые высоко оценили режиссуру Скотта Манна, атмосферу, кинематографию, интригу и игру Грэйс Карри и Вирджинии Гарднер, но раскритиковали его простой сценарий, спецэффекты и темп.

Cюжет 
Бекки, её муж Дэн и подруга Шайло Хантер поднимаются по скале. Дэн обгоняет Хантер и вырывается вперёд, но вылетевшие из гнезда в скале птицы дезориентируют его и он срывается вниз. До стены он дотянуться не может и просит Бекки отстегнуть карабин, чтобы удлинить верёвку. Однако это решение оказывается пагубным, клин вырывается из скалы и Дэн падает вниз.

Спустя год Бекки по-прежнему тоскует по мужу, и сидя в баре заливает горе спиртным. За ней приезжает отец Джеймс, но она категорически отвергает его помощь и отказывается с ним общаться. На прощание Джеймс задаёт вопрос: «Настолько ли хорош был Дэн, как бы он вёл себя, окажись на твоём месте?»

К Бекки обращается Хантер, и предлагает ей совершить восхождение на заброшенную телевышку В-67, которую вскоре должны снести и развеять с её вершины прах Дэна. Бекки, не совершавшая восхождений с того скорбного дня, с неохотой соглашается, надеясь победить свои страхи. Девушки отправляются в пустыню и после ночёвки в близлежащем мотеле добираются до вышки.

Они поднимаются по 550-метровой лестнице внутри каркаса, затем по внешней лестнице на 60-метровый столб, на середине которого прикреплены две параболические антенны и на площадку наверху столба, оттуда поднимается узкий шпиль, лампа на его вершине предупреждает пилотов об опасности.

Бекки развеивает прах мужа, Хантер с помощью квадрокоптера и телефона делает снимки для своего блога экстремальных приключений.

Бекки начинает спуск вниз, внезапно внешняя лестница разваливается целиком, девушка повисает на страховочной верёвке, Хантер удаётся вытащить её на площадку. Спуститься вниз по гладкому столбу невозможно, а телефоны не ловят, рюкзак упал на параболическую антенну. Хантер замечает рану на ноге Бэкки и перевязывает её. Девушки не падают духом, в ящике на площадке они находят ракетницу с одним зарядом и бинокль.

Хантер вспоминает, что при подъёме на телефон приходили лайки от подписчиков. Хантер снимает кед, засовывает туда телефон, утрамбовывает носком и лифчиком и бросает его вниз. Бекки, глядя на босую ногу Хантер, видит татуировку «143» и вспоминает, что Дэн никогда не говорил «I love you», а использовал лишь цифры, означающие количество букв в словах. 

Девушки замечают внизу мужчину, гуляющего с собакой. Он не слышит их криков. Бекки бросает вниз кроссовок, в надежде, что мужчина обратит внимание. Мужчина, обращает внимание на странное поведение собаки, осматривает обувь Бекки, но не замечает  девушек и уходит. Он приехал не один, фургон прибывших остановился на пикник.

Дождавшись темноты, Бекки, с целью привлечь внимание запускает сигнальную ракету. Мужчины замечают сигнал и через подзорную трубу видят девушек. Девушки ликуют и радуются спасению, но мужчины, вместо того чтобы помочь, угоняют машину Хантер. Ночью, Бекки рассказывает о своих подозрениях насчёт татуировки Хантер. Расстроенная Хантер сообщает, что четыре месяца до свадьбы Бекки и Дэна, она встречалась с Дэном .

Хантер решает спуститься за рюкзаком, в котором есть вода. Длины верёвки оказывается не достаточно и Хантер, отстегнув карабин, прыгает на антенны. Подцепив селфи-палкой верёвку Хантер вешает на неё рюкзак, а потом запрыгивает на него сама. Бекки вытягивает верёвку а Хантер подтягивается. Но по дороге Хантер срывается и чудом зацепляется за рюкзак. Она говорит Бекки, что порезала руки и подтягиваться уже не сможет. Бекки вытягивает Хантер с рюкзаком.

Девушки решают отправить к мотелю квадрокоптер с запиской. Однако аккумулятор квадрокоптера разряжен и девушки в последний момент решают вернуть его обратно.

Ночью Бекки замечает, что тело подруги лежит на антенне и её объедают грифы. Она просыпается и Хантер убеждает её, что это был всего лишь кошмар. Вспомнив как Хантер заряжала телефон в кафе мотеля, Бекки решает зарядить аккумулятор квадрокоптера от патрона лампы телевышки. Бекки поднимается по узкому столбу наверх и отбиваясь от грифа заряжает аккумулятор. Дождавшись времени отъезда гостей мотеля девушки запускают квадрокоптер, но у самого мотеля его сбивает грузовик. 

Бекки решается сбросить вниз свой телефон и просит у Хантер её кед. Но та отвечает, что его здесь нет. На замечание Бекки: «Он ведь на твоей ноге», Хантер объясняет что сорвалась, упала на антенну и истекла кровью. На самом деле кошмар Бекки был реальностью и все дальнейшие действия она выполняла одна. 

Силы Бекки иссякают. Подлетевший стервятник клюёт рану Бекки, но та приходит в себя, убивает птицу и подкрепляется её мясом. Она спускается по верёвке и прыгает на антенну. Распугав грифов, Бекки пишет отцу просьбу помочь, снимает с Хантер второй кед, засовывает в него телефон, а сам кед — в расклёванный грифами живот подруги, после чего сбрасывает её тело вниз.

Джеймс спешит к вышке, где уже работает служба спасения. Увидев, как спасатели уносят тело, он в ужасе выкрикивает имя дочери. Бекки спешит к отцу и уезжает с ним.

В ролях 
  — Бекки
 Вирджиния Гарднер — Хантер
 Мейсон Гудинг — Дэн
 Джеффри Дин Морган — Джеймс
  — Рэнди

Производство

Съёмки фильма 
Изначально фильм задумывался как короткометражный. По словам режиссёра Скотта Мана, эта идея пришла ему в голову во время съёмок фильма «» на стадионе в Великобритании: «Мы снимали на высоте, а за кадром у нас состоялся интересный разговор о высоте и страхе падения, о том, что это действительно внутри каждого из нас, и что это может быть отличным приёмом для фильма». Фильм был снят в формате IMAX в горах , в калифорнийской пустыне Мохаве. Создателей фильма вдохновил вид вышки KXTV/KOVR в , штат Калифорния, высота которой также превышает 2000 футов или 610 м.

По словам режиссёра Скотта Манна, создатели фильма рассматривали вариант съёмки на зелёном фоне с добавлением цифровых декораций, но в конечном итоге выбрали настоящие. Было решено построить верхнюю часть башни на вершине горы, чтобы актёры действительно выглядели так, будто находятся на высоте нескольких сотен метров, хотя в реальной жизни они не поднимались выше тридцати метров над землёй. Сложные погодные условия, такие как молния и сильный ветер, часто затрудняли съёмки. Производство фильма обошлось в 3 млн долларов.

Послепроизводственный этап 
После завершения производства Lionsgate Films приобрела права на распространение фильма без минимальных гарантий для продюсеров. После успешных пробных показов фильма компания решила выпустить фильм в кинотеатрах и приказала команде фильма вырезать или заменить слово fuck которое встречается в фильме , чтобы фильм мог получить рейтинг PG-13 от Ассоциации кинокомпаний вместо рейтинга R (в российском прокате фильм получил официальный рейтинг «18+»), что, по расчётам, повысило бы прибыль. Поскольку пересъёмка сцен потребовала бы много времени и денег, они обратились к компании Flawless, основанной в 2021 году Ником Лайнсом и режиссёром фильма , чтобы с помощью технологии Deepfake заменить слово fuck на более приемлемые ругательства типа «чёрт» и с помощью синтеза изображений переделать лица актёров, во время произношения этих слов. Это был первый проект с использованием услуг компании Flawless. В итоге фильм получил рейтинг PG-13. По словам Манна, «нейронные пересъёмки» были завершены в течение двух недель на заключительных этапах стадии после производства. Всего вместе с выпуском и рекламой компания потратила 4 млн долларов.

Приём

Кассовые сборы 
В США и в Канаде фильм вышел вместе с фильмами Mack & Rita и Bodies Bodies Bodies, получившим широкое распространение, предполагалось что фильм соберёт 1-2 млн долларов на 1548 кинотеатрах на начинающихся выходных. Фильм собрал 923 тыс. долларов в первый же день. Он дебютировал с 2,5 млн долларов, заняв 10-е место в прокате. По состоянию на 15 января 2023 года, когда фильм все еще демонстрировался в Китае (после выхода 18 ноября), он собрал 7,2 миллиона долларов в США и Канаде и 13,5 миллиона долларов на других территориях, при этом общие кассовые сборы составили 20,7 миллиона долларов против его 3 миллионного бюджета.

Критический приём 
На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг  основанный на , со средней оценкой . Консенсус критиков гласит: «Абсурдный по своей сути, но такой же вызывающе минималистичный, как и его название, фильм — это постоянный выброс адреналина для зрителей, готовых отстраниться от неверия».

Сайт Metacritic дал фильму средний арифметический в , на основе обзора , что указывает на «смешанные или средние отзывы» Зрители, опрошенные CinemaScore, поставили фильму среднюю оценку «B» по шкале , а PostTrak поставили фильму общую положительную оценку , при этом  заявили, что определённо рекомендуют его. В российской прессе фильм приняли смешано-положительно: на сайте Критиканство фильм получил 68/100 на основе 13 рецензий.

Примечания

Ссылки 
 
 Почему фильм про выживание «Вышка» стал лидером проката // РГ. — 2022-09-14.

Фильмы на английском языке
Фильмы США 2022 года
Фильмы о выживании
Фильмы Lionsgate Films
Deepfake